Stalgasin es una ciudad de una especie extraterrestre del universo de Star Wars.

Stalgasin era la colmena capital del planeta Geonosis. Aquí vivía el Archiduque geonosiano Poggle el Menor, quien controlaba otras veinte colmenas principales a lo largo del planeta.

Stalgasin estaba construida con polvo de roca mezclada con los desechos de un parásito llamado Phidna, igual que todas las edificaciones del planeta.

En esta colmena, la cual era exorbitantemente grande se hallaban varias fábricas de droides de batalla y la Arena de Geonosis principal. Desde Stalgasin, fue que se empezó a negociar con la Federación de comercio y finalmente donde se firmó el tratado de la Confederación y se estableció el primer cuarto de operaciones de los separatistas (Confederación de Sistemas Independientes).

Ciudades de Star Wars